Příjmení Čapkovič nosí více různých osobností:

 Ján Čapkovič (* 1948) – slovenský fotbalista
 Jozef Čapkovič (* 1948) – slovenský fotbalista
 Kamil Čapkovič (* 1986) – slovenský tenista

Slovenská příjmení